Ла́твия (Латвийская Республика) — государство в Европе.

Под Латвией в разные исторические периоды могут пониматься следующие государства и государственные образования:
 Латвийская Республика (1918—1940)
 Латвийская Советская Социалистическая Республика (1940—1990)
 Латвийская Республика (с 1990 года по настоящее время)

В честь него названы:
 Гостиница «Латвия» (ныне «Radisson Blu Hotel Latvija») — гостиница в Риге, Латвия;
 Гостиница «Латвия» (с 2006 года «Park Hotel Latgola») — гостиница в Даугавпилсе, Латвия;
 Академический хор «Латвия» (с 1942 года) — профессиональный хор в Риге, Латвия;
 РАФ-2203 «Латвия» — микроавтобус, выпускавшийся Рижской автобусной фабрикой в 1976—1997 гг.;
 «Латвия» — сетевая ламповая радиола 1-го класса;
 (1284) Латвия — астероид;
 Пик Латвия (до 2009 года — пик Советская Латвия) — горная вершина в Таджикистане.
 «Латвия» — грузо-пассажирское судно Черноморского морского пароходства.